Mor, Mór eller MOR kan syfta på:

 Mor – den kvinnliga parten i ett föräldraskap
 Mor – en benämning på folk med varierad betydelse, se morer
Mor (austronesiskt språk)
Mor (papuanskt språk) – ett nästan utdött papuanskt språk
MOR (musikgrupp) – En svensk musiktrio grundad 2021
MOR – en musikstil, se Middle of the road (musik)

Personer 
 Emre Mor - turkisk fotbollsspelare

Geografi

Mikronesiens federerade stater 

 Moch (ö i Mikronesiens federerade stater, Chuuk, Moch Municipality),

Ungern 

 Mór, Fejér,